Васи́лий Алекса́ндрович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Василий Александрович — гласный Вологодской городской Думы 1917-1918 годов
 Кузнецов, Василий Александрович (1918—1990) — ректор Уральского государственного университета имени А. М. Горького.
 Кузнецов, Василий Александрович (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Василий Александрович (род. 1978) — российский футболист, тренер.
 Кузнецов, Василий Александрович (род. 1983) — российский востоковед.